Název Emba může znamenat:

 Emba (město) – město v Akťubinské oblasti v Kazachstánu
 Emba (řeka) – řeka v Akťubinské a v Atyrauské oblasti v Kazachstánu
 Emba (literatura) – esperantská literatura
 EMBA (titul) – Executive MBA (manažerský titul na rozdíl od titulu MBA již pro manažery s praxí)
 E M B A – český výrobce kartonů, šanonů a archivních systémů